Станда́рт (от ) — нормативный технический документ, устанавливающий нормы, правила, требования к объекту стандартизации. Может содержать правовые нормы, не имеющие технического содержания, но не содержит санкций. Один из видов стандарта: технические условия — содержит только требования.

Существуют и другие значения слова стандарт: общепринятый, исторически сложившийся набор правил (золотой стандарт, Стандарт оформления кода, Открытый стандарт, Стандарты телевизионного вещания); изделие, служащее в качестве образца; в переносном смысле — шаблон, трафарет, не содержащий ничего оригинального.

Функции стандартов 
 Повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений;
 обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг), единства измерений, рационального использования ресурсов, взаимозаменяемости технических средств (машин и оборудования, их составных частей, комплектующих изделий и материалов), технической и информационной совместимости, сопоставимости результатов исследований (испытаний) и измерений, технических и экономико-статистических данных, проведения анализа характеристик продукции (работ, услуг), исполнения государственных заказов, добровольного подтверждения соответствия продукции (работ, услуг);
 содействие соблюдению требований технических регламентов;
 создание систем классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации, систем каталогизации продукции (работ, услуг), систем обеспечения качества продукции (работ, услуг), систем поиска и передачи данных, содействие проведению работ по унификации.

Категории стандартов 
Стандарт имеет распространение в пределах компетенции органа стандартизации (в России компетентными органами в области стандартизации являются Росстандарт и Росстрой).

Соответственно пределам компетенции органов стандартизации различают следующие уровни стандартизации:
 Международная стандартизация. Органом по стандартизации является ИСО (ISO). Нормативным документом ИСО являются стандарты ИСО.
 Межгосударственная стандартизация. Охватывает ряд независимых государств (СНГ, ЕЭС и др.). Нормативным документом стран СНГ является межгосударственный стандарт.
 Национальная стандартизация — это стандартизация в пределах одного государства. Нормативным документом по национальной стандартизации в России установлен государственный стандарт России — ГОСТ Р, в ФРГ — DIN, в Великобритании — BS, и т. д.
 Правила, нормы и рекомендации в области стандартизации, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации.
 Стандарты организаций — отраслевые стандарты (ОСТ), стандарты предприятий (СТП), стандарты обществ и т. п.

Государства стремятся к согласованию национальных стандартов и выпуску международных стандартов (например, стандарт ИСО на допуски и посадки), что упрощает обслуживание и ремонт экспортной продукции, облегчает продвижение товара на внешние рынки.

ОСТы имеют применение в выпустивших их отраслях промышленности. Обычно в виде ОСТов оформляются типовые ситуации, которые после дальнейшей практической проверки и подтверждения своей важности служат основой для выпуска соответствующего ГОСТа.

СТП имеют применение только на выпустившем их предприятии. Часто оформляются в виде нормалей, которые устанавливают ограничения на применяемую номенклатуру (перечень) деталей, материалов, норм и т. п., что вызывается особенностями снабжения и производства. Требования стандартов предприятий могут быть обязательными и для других предприятий, если между ними существуют договорные отношения, в том числе устанавливающие обязательность исполнений определённого круга стандартов одного из предприятий.

Внутри какой-либо системы стандартизации стандарты могут подразделяться по темам:
 стандарт качества;
 социальный стандарт;
 образовательный стандарт;
 терминологический стандарт;
 промышленный стандарт;
 стандарт, устанавливающий технические требования;
 стандарт безопасности труда;
 стандарт на оформление документации;
 экологический стандарт (Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5, Евро-6);
 стандарты пород домашних животных:
 стандарты пород сельскохозяйственных животных;
 стандарты пород клубов любителей домашних животных (домашних собак, домашних кошек и т. д.).

Наряду со стандартами другими нормативными документами, регулирующими отношения в области установления, применения и исполнения требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, являются технические регламенты.

В области денежного обращения 
 золотой стандарт — денежная система, сложившаяся к концу XIX века во многих странах, при которой только золото выступало всеобщим эквивалентом и непосредственной основой денежного обращения.
 золотовалютный стандарт — мировая валютная система, при которой связь валют отдельных стран с золотом осуществлялась опосредованно — через обмен на валюту, сохраняющую обращение в золото (по состоянию на 2007 год таких валют не существует).

В сфере финансового рынка

Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» базовые стандарты разрабатываются саморегулируемыми организациями, согласовываются комитетами по стандартам по соответствующим видам деятельности и утверждаются Банком России. Существует пять видов базовых стандартов:
 по управлению рисками;
 корпоративного управления;
 внутреннего контроля;
 защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций;
 совершения операций на финансовом рынке.

В настоящее время Банком России утверждены следующие базовые стандарты:

 Базовый стандарт совершения микрофинансовой организацией операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 27.04.2018 N КФНП-12);
 Базовый стандарт по управлению рисками кредитных потребительских кооперативов (утв. Банком России, Протокол N КФНП-11 от 17.04.2018);
 Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке (утв. Банком России);
 Базовый стандарт корпоративного управления кредитного потребительского кооператива (утв. Банком России, Протокол N КФНП-44 от 14.12.2017);
 Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы (утв. Банком России 14.12.2017);
 Базовый стандарт совершения страховыми организациями операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 09.08.2018 N КФНП-24);
 Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации" (утв. Решением Комитета финансового надзора Банка России, Протокол от 09.08.2018 N КФНП-24).

Организации по стандартам 

 Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации
 ISO
 МЭК
 ARINC
 ASTM
 CMMI (Capability Maturity Model Integration) — разработанный американским институтом SEI (Software Engineering Institute) международный отраслевой стандарт, определяющий качество процессов разработки и сопровождения программного обеспечения. Характеризует степень зрелости производственных процессов в компании, оценивает уровень управляемости, интегрированности и эффективности бизнес-процессов, а также потенциал разработчиков программного обеспечения.
 API — система стандартов и рекомендаций в нефтяной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, разработанных Американским институтом нефти ().

См. также 
 Стандартизация
 Эталон
 Инвариант
 Поверочная схема
 Спецификация
 Взаимозаменяемость
 Унификация
 Квалиметрия
 Список обозначений стандартов
 Джазовый стандарт
 Стандартные справочные данные

Литература 
 А. И. Якушев, Л. Н. Воронцов, Н. М. Федотов. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. 6-е изд., перераб. и доп.. — : Машиностроение, 1986. — 352 с.

Примечания

Ссылки 
 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
 Федеральные государственные образовательные стандарты

 
Стандартизация
Проектирование